Дми́трий Алекса́ндрович Кузьми́н (; род. 19 июня 1975, Орша) — белорусский баскетболист и тренер. Выступал на позиции разыгрывающего защитника.

Игровая карьера 
Дмитрий Кузьмин начал заниматься баскетболом в 1982 году в Оршанской СДЮШОР № 2. Первый тренер — Анатолий Фёдорович Резников. В 14 лет Кузьмин поступил в Республиканское училище олимпийского резерва в Минске, в составе белорусской команды юношей 1975 года рождения трижды выигрывал юношеский чемпионат СССР, один раз — в составе команды 1974 года рождения. Карьеру начинал в минском РТИ, оттуда в 1995 году перешёл в московское «Динамо». Следующие одиннадцать лет провёл в России, помимо московского «Динамо» выступал за иркутский «Шахтёр», петербургские «Спартак» и «Динамо», а также «Динамо» из Московской области. С последним играл в финале четырёх Кубка ФИБА в 2004 году.

В 2006 году Кузьмин вернулся в Белоруссию, сезон выступал за «Виталюр», затем два года играл за украинскую команду «Политехника-Галичина». В 2009 году опять вернулся в Белоруссию, провёл два сезона в клубе «Минск-2006». С 2011 года выступал за «Гродно-93». В 2013 году 38-летний Кузьмин стал самым возрастным игроком чемпионата Белоруссии. В 2016 году в возрасте 40 лет он сделал трипл-дабл в одной из игр чемпионата: 10 очков, 12 подборов, 11 результативных передач.

Был игроком сборной Белоруссии по баскетболу с 1993 по 2010 год.

Тренерская карьера 
В 2018 году Дмитрий Кузьмин завершил игровую карьеру в возрасте 43 лет и стал главным тренером женского клуба «Олимпия» (Гродно), привёл его к серебряным медалям чемпионата Белоруссии в сезоне 2018/2019.

С 2019 года - главный тренер клуба «Гродно-93», привёл его к бронзовым медалям чемпионата Белоруссии в сезоне 2019/2020. После неудачного завершения сезона 2020/2021 переведен на должность ассистента главного тренера. В 2022 году вернулся на пост главного тренера «Гродно-93».

Семья 
Жена Ангелина, россиянка. Сын Артём родился в Иркутске в 1998 году, также баскетболист, выступал за молодёжный состав московского ЦСКА.

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион СССР среди юношей 1974—1975 года рождения.
 Чемпион Европы среди молодёжных команд: 1994.
 Чемпион Белоруссии: 1993/94 (РТИ-2-РУОР), 1994/95 (РТИ), 2006/07 («Виталюр»), 2009/10, 20010/11 («Минск-2006»).
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1992/93 (РТИ-2-РУОР), 20011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 («Гродно-93»).
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2017/18 («Гродно-93»).
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2006 («Виталюр»), 2009, 2010 («Минск-2006»).
 Серебряный призёр чемпионата России: 1995/96 («Динамо» Москва).

В качестве тренера 
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2019/20 («Гродно-93»).
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии среди женщин: 2018/19 («Олимпия»).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Кузьмин на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Дмитрий Кузьмин на сайте Российской федерации баскетбола

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК РТИ
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки БК «Политехника-Галычина»
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Игроки БК «Гродно-93»
Баскетбольные тренеры Белоруссии